Valery Rodriguez est un comédien et chanteur français, né en 1972, formé au conservatoire de musique de Toulouse, puis au London Studio Center à Londres.

Biographie 

Après des études classique au conservatoire de Toulouse en piano, Valery Rodriguez fait ses premières armes au sein de la compagnie Figaro & Co dirigée par Gilles Ramade.
Admis au London Studio Center, il suit une formation intensive de danse, chant et théâtre. Une agence artistique le repère et l’accompagne vers sa première signature, une tournée dans la comédie musicale Martin Guerre (UK Tour) de Schönberg et Boublil produite par Cameron Mackintosh.

De retour en France, Valery  dans le classique Chantons sous la pluie à l’Opéra royal de Wallonie. Il prend ensuite les traits du Démon dans Anges et Démons produit par Radio France, musique et livret de Laurent Couson et Dorine Hollier. De nouveau à Toulouse, il retrouve Gilles Ramade qui lui confit le rôle de Berger dans Hair et plus récemment Carmina Burana la tournée Zénith.

Dans Les Enfants du soleil de Didier Barbelivien et Cyril Assous dans une mise en scène d’Alexandre Arcadi, il jouera le rôle du père musulman. Au Japon pendant trois mois, il joue dans la revue musicale Broadway. De retour en France, il joue dans West Side Story au zénith de Grenoble, mise en scène Jeanne Roth et  direction musicale de Patrick Souillot. Invité par Alain Surrans à l’opéra de Rennes, Valery découvre l’opérette dans Les Travaux d'Hercules mise en scène par Éric Chevalier, mais aussi La Belle Hélène mise en scène Vincent Tavernier et plus récemment se voit confier une mise en espace de La Revue des Ambassadeurs de Cole Porter conçu par Christophe Mirambeau. 
 
C’est après une année passée dans le spectacle Le Roi Lion dans le personnage de Banzai que Valery décide de créer ses propres projets et de les mettre en scène. Valery est fasciné par la culture afro-américaine et cela le guidera dans ses futures créations.

Swingin Life, sa première expérience en tant que créateur, est jouée dans plusieurs théâtres parisien tel que L’Alhambra, Le Comedia et Bobino, mais également en tournée en France.  le motive pour en créer d’autres, comme The Black Legends Musical .

, il met en scène Hélène Arden dans Montand, Edith Marilyn et Simone au Théâtre du Marais et construit son nouveau projet You Got Soul ! qui se jouera à L’Alhambra en .

Spectacles 
2007 : Le Roi lion (Paris, Mogador)
2005 : Mon homme (Paris)
2004 : Les Enfants du soleil (Marseille)
2003 : Anges et Démons (Radio France) et (Suresnes)
2002 : Chantons sous la pluie (Belgique)
1999 : Martin Guerre (UK Tour)
 Hair avec le LSCentre (Londres)

Références

Liens externes 
 

Acteur français de théâtre
Naissance en 1972
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse